Jabal Atartīr ad Dahamī är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Atartīr ad Dahamī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Atartīr ad Dahamī är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Jabal Atartīr ad Dahamī. Runt Jabal Atartīr ad Dahamī är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal Atartīr ad Dahamī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre